Софьин — русская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Софья

 Софьин, Авенир Петрович (1909—1992) — советский оператор документального кино. 
 Софьин, Николай Степанович (род. 1938) — спекальщик Павлодарского алюминиевого завода.